Les  sont une famille éteinte et fossile de petits « reptiles » aquatiques d'eau douce de l'ordre des Choristodera ayant vécu au Crétacé inférieur en Chine et au Japon.

Description 
Les Hyphalosauridae sont caractérisés par un cou extrêmement long et une queue allongée, ainsi que des membres de taille relativement réduite. Ces caractères indiquent un mode de vie clairement aquatique. 

Par convergence évolutive les Hyphalosauridae ressemblent beaucoup, de façon superficielle, à de grands reptiles marins plus anciens ou contemporains comme les plésiosaures ou les nothosaures. Cette ressemblance ne reflète pas de parenté évolutive, mais l'acquisition d'une morphologie semblable par adaptation à un environnement identique.
 
Les Hyphalosauridae ont cependant une taille bien moindre, de quelques décimètres à environ un mètre et, de plus, ils vivaient en eau douce.

Leur cou très long possède un grand nombre de vertèbres cervicales, au moins 16 pour Shokawa et entre 19 et 26 pour Hyphalosaurus, ce qui les distinguent des autres choristodères.

Classification

Liens externes

Notes et références

Références taxinomiques

Références 

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Archosauromorphe préhistorique (nom scientifique)
Sauropside du Crétacé inférieur
†
Taxon fossile décrit en 2005
Paléontologie en Chine
Paléontologie au Japon